Выводцев (Выводцов) — фамилия. Известные носители:
 Выводцев, Артемий Маркович (1853—1946) — русский дипломат, генеральный консул в Сингапуре, Нагасаки и Сан-Франциско, племянник Д. И. Выводцева.
 Выводцев, Давид Ильич (1830—1896) — русский хирург и анатом.